Lersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lersjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (8,71 ha)
Lersjön (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (24,8 ha)
Lersjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (6,67 ha)
Lersjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (11,2 ha)
Lersjön (Daretorps socken, Västergötland), sjö i Tidaholms kommun, 
Lersjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Lilla Lersjön (Långareds socken, Västergötland, 643251-130230), sjö i Alingsås kommun,  (0,6 ha)
Lilla Lersjön (Långareds socken, Västergötland, 643546-129962), sjö i Ale kommun och Alingsås kommun,  (5,69 ha)
Stora Lersjön, sjö i Ale kommun och Alingsås kommun,  (14,8 ha)
Lersjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Lersjön, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (99,8 ha)
Lersjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (8 ha)
Lersjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Lersjön (Filipstads socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (3,57 km²)
Lersjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (82,9 ha)
Lersjön (Älvsbacka socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (42,9 ha)
Mellan Lersjön, sjö i Sunne kommun,  (94,4 ha)
Mellan-Lersjön, sjö i Eda kommun,  (80,4 ha)
Nedre Lersjön, sjö i Eda kommun,  (1,45 km²)
Nordare-Lersjön, sjö i Eda kommun och Eidskogs kommun,  (36 ha)
Norra Lersjön, sjö i Sunne kommun,  (1,12 km²)
Södra Lersjön, sjö i Sunne kommun,  (46,5 ha)
Lersjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (56,4 ha)
Lersjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (29 ha)
Lill-Lersjön, sjö i Bergs kommun och Östersunds kommun,  (22,4 ha)
Stor-Lersjön, sjö i Östersunds kommun,  (64,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn